babiniec – staropolska nazwa kruchty, też nazwa pomieszczenia przeznaczonego dla kobiet

 Babiniec – szczyt w Karkonoszach
 Babiniec – szczyt w Górach Kaczawskich

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Babiniec – część wsi Chorzeszów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Babiniec – przysiółek w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Babiniec – kolonia w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Babiniec – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Babiniec – część wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Babiniec – część wsi Wełnin w woj. świętokrzyskim, w pow. buskiim, w gminie Solec-Zdrój
 Babiniec– część wsi Torzeniec w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów
 Babiniec – była część wsi Ociesęki w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Raków

Zobacz też 
 Babinec